Die Volta Limburg Classic (bis 2011 Hel van het Mergelland) ist ein niederländisches Straßenradrennen für Männer.

Das Eintagesrennen wird seit 1973 in der Provinz Limburg ausgetragen. Bis 1992 war es ein reines Amateurrennen, 1993 wurde es in der Kategorie 1.5 erstmals in den UCI-Kalender aufgenommen. Seit 2005 gehört das Rennen zur UCI Europe Tour und ist in die Kategorie 1.1 eingestuft. Rekordsieger ist der Niederländer Raymond Meijs mit vier Erfolgen.

2001 fiel die Austragung des Rennens aufgrund des Auftretens der Maul- und Klauenseuche aus, 2020 und 2021 aufgrund der Covid-19-Pandemie.

Siegerliste

Weblinks 
 Offizielle Website (niederländisch)
 
 

Eintagesrennen
UCI Europe Tour
Straßenradrennen in den Niederlanden
Erstveranstaltung 1973
Sportveranstaltung in der Provinz Limburg (Niederlande)